Il campionato sudamericano di pallavolo maschile Under-21 1974 si è svolto dal 10 al 15 marzo 1974 a Mendoza, in Argentina: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali Under-21 sudamericane e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Brasile.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Secondo titolo)

Secondo posto
Argentina

Terzo posto
Paraguay

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1974
 1974